Гурьевка — название географических объектов.

Населённые пункты и поселения

Россия 
 Гурьевка — село в Прилузском районе Республики Коми.
 Гурьевка — сельское поселение в Прилузском муниципальном районе Республики Коми.
 Гурьевка — село в Кинельском районе Самарской области.
 Гурьевка — село в Алексеевском районе Татарстана.
 Гурьевка — село в Мамадышском районе Татарстана.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Гурьевка — исчезнувшее селение в Ленинском районе.

Украина 
 Гурьевка — село в Новоодесском районе Николаевской области.

Река 
 Гурьевка — река в Калининградской области России, приток Преголи.